Жупел —  вторая художественная выставка ростовского товарищества «Искусство или смерть», проведённая с 27 по 29 мая 1988 года в Ростове-на-Дону в Выставочном зале Ростовской организации Союза художников СССР на ул. Горького, 84.

История 
Рецензируя эту выставку, журналист ростовской молодёжной газеты «Комсомолец» С. Синеок позволили себе поиронизировать, отметив неоригинальность, на его взгляд, идеи Авдея Тер-Оганьяна, выставившего обыкновенный глиняный кирпич под названием «Керамика». Мол, знаем-знаем, ready-made, уже не интересно, вот если бы этот кирпич — да в писсуар Дюшана, тогда бы было хорошо. Тер-Оганьян отреагировал молниеносно, разместив в писсуаре на выставке «Провинциальный авангард» в Туалете на Газетном разочаровавший журналиста кирпич. Более того, Авдей Степанович указал авторство композиции — Сергей Синеок. Автор был приглашён на выставку «особо специальным билетом».

Выставка проработала всего три дня.

Участники выставки 
 Абрамов, Михаил Валерьевич
 Кисляков, Александр Владленович
 Константинов, Николай Александрович
 Кошляков, Валерий Николаевич
 Кулик, Сергей Александрович
 Немиров, Мирослав Маратович
 Палайчев, Юрий Андреевич
 Слепченко, Василий Рудольфович
 Стуканов, Леонид Александрович
 Тер-Оганьян, Авдей Степанович
 Тимофеев, Сергей Анатольевич
 Шабельников, Юрий Леонидович

Ссылки 
 Жупел // Немиров М. М. А. С. Тер-Оганьян: Жизнь, Судьба и контемпорари арт.

Источники 

 

Выставки Ростова-на-Дону
Искусство или смерть
1988 год в Ростовской области
Май 1988 года